Егоровский сельсовет:
Егоровский сельсовет (Нижегородская область) — сельское поселение в Воскресенском районе Нижегородской области 
Егоровский сельский совет (Донецкая область) — в Волновахском районе Донецкой области Украины
Егоровский сельский совет (Одесская область) — в Раздельнянском районе Одесской области Украины